Mås kan syfta på:

 Måsfåglar – en familj inom ordningen vadarfåglar
 Måsar och trutar – en underfamilj som tillhör familjen måsfåglar Laridae
 Skrattmås – en fågel som tillhör familjen måsar och trutar
 Fiskmås – en fågel som tillhör familjen måsar och trutar
 Tretåig mås – en fågel som tillhör familjen måsar och trutar
 MÅS – en geologisk tidsenhet, se  Miljoner år sedan